Дмитро Анатолійович Марковський (5 липня 1975, Київ, Українська РСР, СРСР) — український хокеїст, нападник. Гравець національної збірної. Майстер спорту України міжнародного класу

Спортивна кар'єра 
Виступав за українські команди «Сокіл» (Київ), ШВСМ (Київ), «Київ», «Беркут» (Бровари), «Білий Барс» (Бровари) і «Компаньйон» (Київ). У першостях Міжнаціональної хокейної ліги провів 50 матчів (7+5), у Східноєвропейській хокейній лізі — 260 (121+126). Три сезони відіграв за північноамериканські клуби з Західної хокейної ліги і Хокейної ліги Східного узбережжя (всього 289 матчів, 35 голів).

Захищав кольори юнацької і молодіжної збірних України. У складі національної команди брав участь у п'яти чемпіонатах світу, з них два — в елітному дивізіоні. 

Під його керівництвом київський «Беркут» став бронзовим призером Професіональної хокейної ліги (сезон 2011/2012). Працює тренером у ДЮСШ «Сокіл».

Статистика 

У збірних:

Примітки

Посилання 
 
 Марковский Дмитрий Анатольевич 

українські хокеїсти
Радянські хокеїсти
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
Хокеїсти ШВСМ (Київ)
Гравці збірної України з хокею
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Хокеїсти «Компаньйон-Нафтогаза»
Хокеїсти «Білого Барса»
Хокеїсти «Подола» (Київ)
уродженці Києва
українські хокейні тренери
тренери українських хокейних клубів